Szabó Tibor
 Szabó Tibor (1943) agrármérnök, gyümölcsnemesítő,
 Szabó Tibor (1945) festőművész, filozófiatörténész, főiskolai tanár, politológus
 Szabó Tibor (1945) hajómodellező, sportvezető
 Szabó Tibor (1955) sportvezető, sakkfeladványszerző
 Szabó Tibor (1957) színművész, színházigazgató 
 Szabó Tibor (1966-) matematikus, a Berlini Szabadegyetem oktatója
 Szabó Tibor karnagy
 Szabó Tibor kosárlabdázó
 Szabó Tibor (1972) labdarúgó (MTK)
 Szabó Tibor (1977) labdarúgó (Kispest-Honvéd, Ferencváros, Pápa, FC Sopron, Videoton)
 Szabó Tibor (1983-) felvidéki magyar matematikus, adjunktus
 Szabó Tibor gitáros, Magna Cum Laude

hasonló nevűek
 Szabó Tibor Benjámin (1976) író, szerkesztő
 Szabó Tibor Benedek (2001) kempós

 Tarcsai Szabó Tibor (1955) író, meseíró